Bartolomeo Cristofori (1655-1731), facteur italien d'instruments à clavier ;
 Carlo Cristofori (1813-1891), cardinal italien ;
 Nino Cristofori (1930-2015), homme politique italien ;
 Pierpaolo Cristofori (1956-), pentathlonien italien.